Мринська сільська рада
 Мринська сільська громада
 Мринська сотня
 Мринська волость 

 Мринська Віра Іванівна